Copello

ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Copello (* 1985), kubanischer Dreispringer
 Alfredo Copello (* 1903), argentinischer Boxer
 José M. Copello, uruguayischer Politiker
 Santiago Luis Copello (1880–1967), argentinischer Geistlicher, Erzbischof von Buenos Aires
 Yasmani Copello (* 1987), türkischer Leichtathlet (Hürdenläufer)

bezeichnet:

 ein Volumenmaß, siehe Copello (Einheit)